Een verkeersweg:
 N588 (Frankrijk)
 N588 (Nederland), zie Provinciale weg 588

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing